Kis Zsolt
 Kis Zsolt (?) politikus

Kiss Zsolt
 Kiss Zsolt (?) üzletember
 Kiss Zsolt (1958) labdarúgó (Dunaújváros)
 Kiss Zsolt (1965) labdarúgó (Rába ETO, Veszprém)
 Kiss Zsolt (1986) labdarúgó (Győri ETO, Siófok)
 Kiss Zsolt (1989) curling játékos